Crocodylus thorbjarnarsoni es una especie extinta de cocodrilo del Plioceno y el Pleistoceno de la Cuenca de Turkana en Kenia. Está cercanamente emparentado con la especie Crocodylus anthropophagus, que vivió por la misma época en Tanzania. El C. thorbjarnarsoni es el cocodrilo propiamente dicho de mayor tamaño que se conoce, y puede haber crecido hasta más de 7.5 metros de longitud. Puede haber sido un depredador de los primeros homínidos. Crocodylus thorbjarnarsoni fue nombrado por Christopher Brochu y Glenn Storrs en 2012 en honor de John Thorbjarnarson, un conservacionista que trabajó para proteger a los cocodrilos en peligro.

Descripción 
Crocodylus thorbjarnarsoni se diferencia de otros cocodrilos por su amplio hocico. Tenía unos pequeños bordes elevados en sus huesos prefrontales en frente de los ojos, una característica también vista en algunos individuos del cocodrilo del Nilo. Los huesos escamosos formaban bordes elevados junto a los lados del neurocráneo, similares a las crestas de C. anthropophagus pero mucho menores. También como en C. anthropophagus, sus fosas nasales se abrían levemente hacia adelante en vez de dirigirse directamente hacia arriba.

Basándose en el gran tamaño de los cráneos de C. thorbjarnarsoni, se estima que los mayores individuos rondaban los 7.5 metros de largo. Esta estimación convierte a C. thorbjarnarsoni en la mayor especie de Crocodylus, mayor que los mayores cocodrilos del Nilo (que llegan a alcanzar 6.4 metros de largo).

Paleoecología 
Crocodylus thorbjarnarsoni probablemente cazaba a especies humanas primitivas como Paranthropus y los primeros miembros del género Homo, los cuales son conocidos del área de Turkana. Se conoce evidencia directa de depredación de los cocodrilos en marcas de mordida en huesos de homininos de la Garganta de Olduvai, y estas marcas fueron probablemente realizadas por el cercanamente emparentado C. anthropophagus (anthropophagus significa "devorador de hombres" en griego). No se conocen huesos de homínidos en la Cuenca de Turkana con marcas de mordeduras de cocodrilos, por lo que no hay evidencia directa de que C. thorbjarnarsoni cazara homínidos. No obstante, se sabe que los cocodrilos del Nilo modernos consumen humanos adultos, y ya que C. thorbjarnarsoni era mayor que cualquier cocodrilo moderno, fácilmente pudo haber comido a estos humanos prehistóricos con cuerpos mucho menores. Brochu y Storrs suponen que la carencia de marcas de mordidas puede ser debida a su temor a los cocodrilos y su habilidad de evadirlos, explicando que "este conflicto —comer y beber, pero tal vez morir— fue presumiblemente la más importante de las preocupaciones que nuestros predecesores sintieron cuando se acercaban a los antiguos cursos de agua habitados por Crocodylus thorbjarnarsoni." Otra explicación es que C. thorbjarnarsoni puede haber devorado a los homínidos enteros casi sin necesidad de morderlos, gracias a que su gran tamaño se lo permitía.

Especímenes 
C. thorbjarnarsoni es conocido a partir de nueve cráneos, muchos de los cuales están alojados en el Museo Nacional de Kenia. El holotipo es un cráneo parcial denominado KNM-ER 1681 y proviene de la Formación Koobi Fora de hace dos millones de años sobre la costa oriental del Lago Turkana. Los cráneos KNM-ER 1681, KNM-ER 1682 y KNM-ER 1683 también fueron hallados en esta formación. Otros tres cráneos son conocidos de la Formación Nachukui, al oeste de la localidad del holotipo. KNM-WT 38977 son del Miembro Lomekwi Inferior de entre 2.5 a 3.4 millones de años, KNM-LT 26305 es del Miembro Kaiyumung de hace 3.9 millones de años, y KNM-LT 421 es del Miembro Apak de entre 4.2 a 5 millones de años. Tres cráneos adicionales denominados KNM-KP 18338, KNM-KP 30604 y KNM-KP 30619 son conocidos del sur de la cuenca Turkana en la Formación Kanapoi, que data entre hace 4.07 a 4.12 millones de años. KNM-ER 1682, KNM-LT 421, KNM-LT 26305 y KNM-KP 30619 fueron anteriormente asignados a Rimasuchus lloydi, y su reasignación a C. thorbjarnarsoni reduce el rango de R. lloydi al Norte de África.

Filogenia 
A continuación, un cladograma basado en el análisis filogenético de Brochu y Storrs del 2012:

Notas y referencias 

Crocodylus
Crocodilomorfos del Plioceno
Crocodilomorfos del Pleistoceno
Crocodilomorfos extintos de África